Al Khaburah () é um clube de futebol de Omã, sediado na cidade de Al Khaburah, no norte do país.

História 
O clube foi fundado em 1971, tendo como principal modalidade o futebol, mas possui outros esportes como vôlei, handebol e basquetebol. Manda suas partidas no estádio Nizwa Sports controlado pelo governo.

Suas cores principais são o amarelo e verde.

Tem como único título de expressão o campeonato nacional na temporada 2013/2014.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Omã
Clubes de futebol fundados em 1972